Roberge est un mot d’ancien français qui signifie "vaisseau de guerre". Il peut également faire référence à :

Patronyme 

 Adam Roberge (1997-), coureur cycliste canadien ;
 Benoît Roberge, policier québécois, expert des groupes de motards criminalisés ;
  (1954-), lanceur Major League Baseball ;
 Catherine Roberge (1982-), judokate canadienne ;
  (1934-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace et entraîneur ;
 Émile Roberge (1929-), écrivain et professeur québécois ;
 Eusèbe Roberge (1874-1957, homme politique canadien ;
 Fernand Roberge (1935-), ingénieur, professeur et chercheur québécois ;
 Fernand Roberge (1940-), hôtelier et sénateur canadien ;
  (1985-), patineur de vitesse canadien ;
 Gabriel Roberge (1918-2006), avocat et homme politique canadien ;
  (1970-), coureuse cycliste américain et directrice d'équipe cycliste ;
 Guy Roberge (1915-1991), journaliste, avocat, homme politique, fonctionnaire et le premier commissaire de l'Office national du film du Canada ;
 Hélène Roberge, réalisatrice et productrice québécoise ;
  (1984-), footballeur canadien ;
 Jean-François Roberge (1974-), enseignant, homme politique et ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec ;
 Jonathan Roberge (1983-), humoriste, acteur, écrivain, chroniqueur et réalisateur québécois ;
 Kalyna Roberge (1986-), patineuse canadienne ;
 Louis-Édouard Roberge (1896-1982, homme politique québécois ;
 Marc-André Roberge (1955-), musicologue canadien ;
 Mario Roberge (1964-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Maxime Roberge (1972-), judoka canadien ;
  (1970-), judoka canadien ;
 Rob Roberge, écrivain, guitariste, chanteur, professeur de théorie du récit, chercheur et développeur américain ;
  (1917-1993), joueur de baseball professionnel américain ;
 Sean Roberge (1972-1996), acteur canadien ;
  (1965-), joueur de hockey québécois ;
 , femme politique américaine ;
 Sophie Roberge (1973-), judokate canadienne ;
 Valentin Sébastien Roger Roberge (1987-), joueur français ;
 Yvon Roberge (1942-), syndicaliste québécois.

Hydronyme 
Canada (Québec) :
 Lac Roberge, situé dans la municipalité de Grandes-Piles en Moyenne-Mauricie, Québec, Canada ;
 Lac Roberge, Les Lacs-du-Témiscamingue (Territoire non organisé), MRC  Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue ;
 Lac Roberge, Sainte-Lucie-des-Laurentides (Municipalité), MRC Les Laurentides, région administrative des Laurentides ;
 Lac Roberge, remplacé par : Lac de la Dame, Notre-Dame-de-Pontmain (Municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides ;
 Lac Roberge, Senneterre (Ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue ;
 Lac Roberge, La Tuque (Ville), La Tuque, Mauricie ;
 Lac Roberge, Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord ;
 Lac Roberge, Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), Manicouagan, Côte-Nord ;
 Lac Roberge, Baie-James (Municipalité), MRC Jamésie, Nord-du-Québec ;
 Lac Roberge, Lac-Bouchette (Municipalité)  MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
 Lac Roberge, situé dans le territoire non-organisé du Lac-Masketsi (Territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme québécois